Андрей Елагин:
 Елагин, Андрей Владимирович (род. 1964) — российский социальный предприниматель.
 Елагин, Андрей Сергеевич (1920—1993) — советский учёный-историк, доктор исторических наук, профессор.